Limerick kan syfta på:

 Limerick (diktform) – en särskild form av skämtvers som uppkallats efter staden Limerick på Irland

Geografi

Irland 

 Limerick (grevskap) – Munster, 
 Limerick – Munster, County Limerick,

Se även 
 Limerick Junction – en järnvägsstation i Tipperary

USA 

 Limerick, Maine, York County, 
 Limerick (ort i USA, Pennsylvania), Montgomery County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar